Regione di Kanem, regione del Ciad, a cui appartengono:
Dipartimento di Kanem
Dipartimento di Kanem Settentrionale
Impero di Kanem-Bornu, impero africano sviluppatosi fra l'VIII e il XIV secolo nella zona degli odierni Ciad e Libia